Алекса́ндр Алекса́ндрович Марко́в:
 Марков, Александр Александрович — полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса М (№ 7763; 26 ноября 1847).

 Марков, Александр Александрович (1937—1994) — советский и российский математик.